

Geografia

Brazylia 
 Salvador – miasto w stanie Bahia
 Mikroregion Salvador w stanie Bahia

Portugalia 
 Salvador – sołectwo gminy Beja
 Salvador – sołectwo gminy Penamacor
 Salvador – sołectwo gminy Ribeira de Pena
 Salvador – sołectwo gminy Serpa
 Salvador – sołectwo gminy Torres Novas

Pozostałe 
 Salvador – niewielka miejscowość na Falklandach, na wyspie Falkland Wschodni
 El Salvador – państwo w Ameryce Północnej (polski egzonim „Salwador”)
 El Salvador – miasto w Chile, w regionie Atacama
 El Salvador – miasto na Filipinach, w regionie Mindanao Północne, w prowincji Misamis Oriental
 El Salvador – gmina na Kubie, w prowincji Guantánamo
 El Salvador – miasto i gmina w Meksyku, w stanie Zacatecas

Kinematografia 
 Salvador – amerykański film dramatyczno-wojenno-polityczny z 1986 roku (polski tytuł Salwador)
 Salvador – hiszpańsko-brytyjski film biograficzny z 2006 roku

Osoby

Imię „Salvador” 
 Salvador Abascal – meksykański filozof i polityk
 Salvador Allende – chilijski polityk, prezydent Chile w latach 1970–1973
 Salvador Allende Castro – chilijski adwokat, dziennikarz i działacz wolnomularski; ojciec Salvadora Allende
 Salvador Beltrán – hiszpański piosenkarz
 Salvador Cabañas – paragwajski piłkarz
 Salvador Cabezas – salwadorski piłkarz
 Salvador Dalí – hiszpańsko-kataloński malarz
 Salvador Durán – meksykański kierowca wyścigowy
 Salvador Espriu – hiszpańsko-kataloński pisarz
 Salvador Flóres – paragwajski piłkarz
 Salvador Ginel – argentyński piłkarz
 Salvador Gómez – hiszpański piłkarz wodny
 Salvador González Marco – hiszpański piłkarz
 Salvador Hernández – meksykański judoka
 Salvador Illa – hiszpańsko-kataloński polityk
 Salvador de Iturbide y Huarte – meksykański arystokrata
 Salvador Laurel – filipiński polityk
 Salvador Luria – amerykański mikrobiolog
 Salvador Macamo – mozambicki piłkarz
 Salvador de Madariaga – hiszpański dyplomata, historyk, pisarz i pacyfista
 Salvador Mejía – meksykański producent filmowy
 Salvador Pineda – meksykański aktor
 Salvador Puig Antich – hiszpański anarchista
 Salvador Quizon – filipiński duchowny katolicki
 Salvador Reyes – meksykański piłkarz
 Salvador Reyes Jr. – meksykański piłkarz, syn Salvadora Reyesa
 Salvador Sánchez – meksykański bokser
 Salvador Sánchez Cerén – salwadorski polityk, prezydent Salwadoru w latach 2014–2019
 Salvador Sanpere – strzelec z Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych
 Salvador Sobral – portugalski piosenkarz
 Salvador del Solar – peruwiański peruwiański aktor, reżyser i polityk
 Salvador Villalba – paragwajski piłkarz
 Salvador Zerboni – meksykański aktor

Nazwisko „Salvador” 
 Henri Salvador – francuski muzyk jazzowy, piosenkarz, gitarzysta i kompozytor
 Ileana Salvador – włoska lekkoatletka specjalizująca się w chodzie sportowym
 Luis Miguel Salvador – meksykański piłkarz 
 Malvino Salvador – brazylijski aktor
 Michał Remón Salvador – hiszpański błogosławiony Kościoła katolickiego 
 Patrick Salvador – francuski lekkoatleta specjalizujący się w sprincie
 Roland Salvador – filipiński szachista

Zobacz też 
 San Salvador (ujednoznacznienie)
 Salvadora
 Salwator